A 2014-es GP2-szezon a sorozat történetének tizedik évada. A pilóták között a svájci Fabio Leimer, a csapatok között az orosz Russian Time a címvédő, melynek csapatfőnöke, Igor Mazepa 2014. február 3-án elhunyt.  Ezt követően megszakadt az istálló és a csapatot futtató német Motopark együttműködése. Alig pár nap múlva, pilótáik bejelentése mellett megerősítette az istálló, hogy a csapat a 2007-es bajnok iSporttal működik együtt.

Változás a korábbi évekhez képest, hogy  az évben esedékes új autót nem váltja fel a 2011 és 2013 közötti időszakra tervezett Dallara GP2/11-et, hogy ne emelkedjenek a költségek.

Távozott a szériából az Alejandro Agag vezette Barwa Addax Team, amely csapat 2009 és 2013 között vett részt a GP2 küzdelmeiben, s 2011-ben a Pic-van der Garde pilótapárossal csapatbajnoki címet szerzett. Helyüket az a Campos Racing foglalhatta el, amely istálló 2005-től 2008-ig már versenyzett ebben a sorozatban és helyét pont Agag csapatának adta át. Utóbbi évben a Campos szerezte meg a bajnoki címet a csapatok között.

A csapatok közül a Caterhamen kívül az ART Grand Prix és a Hilmer Motorsport is partnerszerződést kötött a szezon kezdete előtt egy-egy Formula–1-es csapattal. Előbbi a McLarennel, utóbbi a Force Indiával.

Kisebb szabályváltozásokat hoztak a szezon előtt: a szabadedzés időtartamát 30 percről 45-re növelték, illetve a főfutamon mind a lágy, mind a kemény keverékű abroncsot fel kell használni.

Tesztek

Előszezoni tesztek 

A szezont megelőzően két, háromnapos tesztet tartottak, a versenynaptár részét is képező közel-keleti pályákon. Mivel a tesztek délelőtti és délutáni szakaszból álltak, ezért a körszámnál az első szám a délelőtt, a második a délután teljesített köröket jelenti.

Utószezoni teszt 

Az edzéseket két részletben, délelőtt és délután tartották.  A kiemelt körszám azt jelzi, hogy a pilóta délelőtt vagy délután érte-e el a jelzett köridőt. A háromnapos teszten részt vett a 2015-ös szezontól csatlakozó Status Grand Prix is.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
 Julián Leal; Racing Engineering pilóta → Carlin pilóta
 Jolyon Palmer; Carlin pilóta → DAMS pilóta
  Daniel Abt;  ART Grand Prix pilóta  → Hilmer Motorsport pilóta
  René Binder; Venezuela GP Lazarus pilóta  →  Arden International pilóta
  Rio Haryanto; Barwa Addax Team pilóta  →  EQ8 Caterham Racing pilóta
  Mitch Evans; Arden International pilóta  →  Russian Time pilóta
  Johnny Cecotto, Jr.; Arden International pilóta  →  Trident pilóta
  Adrian Quaife-Hobbs; Hilmer Motorsport pilóta  →  Rapax pilóta
  Nathanaël Berthon; Trident pilóta  →  Venezuela GP Lazarus pilóta
  Stefano Coletti; Rapax pilóta  →  Racing Engineering pilóta
  Jon Lancaster; Hilmer Motorsport pilóta  →  MP Motorsport pilóta

Újonc pilóták 
 Arthur Pic; WSR 3.5 pilóta → Campos Racing pilóta
 André Negrão; WSR 3.5 pilóta → Arden International pilóta
 Stoffel Vandoorne; WSR 3.5 pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Izava Takuja; Super Formula pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Facu Regalia; GP3 pilóta → Hilmer Motorsport pilóta
 Szató Kimija; Auto GP pilóta → Campos Racing pilóta
 Raffaele Marciello; Formula–3 Európa-bajnokság pilóta → Racing Engineering pilóta
 Artyom Markelov; Német Formula–3-as bajnokság pilóta → Russian Time pilóta
 Axcil Jefferies; Indy Lights pilóta → Trident pilóta

Visszatérő pilóták 
 Conor Daly; GP3 pilóta → Venezuela GP Lazarus pilóta

Távozó pilóták 
 Sam Bird; Russian Time pilóta → United Sports Car Championship pilóta
 Marcus Ericsson; DAMS pilóta → Formula–1 pilóta
 James Calado; ART Grand Prix pilóta → WEC pilóta
 Fabio Leimer; Racing Engineering pilóta → WEC pilóta Leimer, mint a sorozat címvédője a szabályok szerint sem maradhatott volna a szériában.

Versenynaptár 
A 2014-es versenynaptárat 2013 decemberében véglegesítették. Kiesett az elmúlt két évben versenyt rendező Malajzia és Szingapúr, viszont első alkalommal rendezhet futamot Ausztria és Oroszország.

Eredmények 

1 Az időmérő edzést két csoportban bonyolították le.

A bajnokság végeredménye 
Főversenyen szerezhető pontok

Sprintversenyen szerezhető pontok

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Konstruktőrök 

Megjegyzés:
† — Nem ért célba, de teljesítette a verseny 90%-át, így értékelték.

Érdekességek, statisztikák 

 Ebben a szezonban két új ország is csatlakozott azon államok sorához, akik valaha pilótát adtak a szériának. Jeffries révén Zimbabwe és Ellinas által Ciprus.

Jegyzetek

További információk 
 A GP2 hivatalos honlapja

GP2 szezonok
Gp2